Nižná est une commune slovaque du district de Piešťany ;
 Nižná est une commune slovaque du district de Tvrdošín.